O Instituto Global Attitude (IGA) é uma organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP) sem fins lucrativos que desenvolve programas socioeducacionais no Brasil e no mundo.

Fundado em 2011, o instituto é referência pelo trabalho desenvolvido com educação inovativa, relações internacionais e juventude. Rodrigo Giorgi Reis é o diretor-executivo do IGA e segue no posto desde o início, quando viu seu sonho se tornar realidade.

A organização está sediada na cidade de São Paulo, a qual recebe os trabalhos de muitos projetos. Além disso, é possível, também, encontrar projetos do IGA no interior do estado, como em Mogi das Cruzes.

Além disso, o IGA conta com trabalhos espalhados por vários cantos do Brasil, como Brasília, Natal, Rio de Janeiro, Recife, Manaus, Belo Horizonte, Palmas, Jalapão, Campo Grande e Fortaleza.

E é devido a esses trabalhos, que influenciam e fazem a diferença na vida de jovens, adolescentes e até adultos, que o IGA vem ganhando destaque no cenário nacional e mundial.

Atualmente, o instituto tem em sua posse as seguintes certificações:

 Membro da Organização dos Estados Americanos (OEA);
 Membro do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP);
 Membro do Pacto Global da ONU;
 Status Consultivo nas Nações Unidas (ECOSOC);
 Membro do Grupo Principal das Nações Unidas para a Infância e a Juventude (MGCY);
 Membro da Rede de Soluções de Desenvolvimento Sustentável da ONU voltada para Juventude (SDSN-Youth).

Esse sucesso se dá muito além pela execução dos projetos desenvolvidos, ou seja, são resultados de três frentes defendidas com muito empenho, pois são a base de construção normativas de cada programa.

Desse modo, é possível encontrar projetos relacionados a:

 Agenda 2030;
 Empregabilidade;
 E diferentes inciativas que impactam o mundo.

Organizações fundadas em 2011
Organizações da sociedade civil de interesse público